Cavavin Witradis est une enseigne française de magasins spécialisés dans la vente de vins, champagnes et spiritueux.

La franchise est présente dans plusieurs pays : France, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Suisse, Maroc, Congo et Côte-d'Ivoire.

Histoire 
Cavavin est créé en 1985 par Michel Bourel et Pierre Guellier (Pierre Guellier, auparavant créateur de Monsieur-Meuble). Elle repose à l'origine sur une centrale de référencement des vins. Les premiers magasins ouvrent dans l'ouest de la France à La Baule, Saint Nazaire et Redon.

En 1993, l'entreprise se dote d'une centrale d'achat et sous l'impulsion de Michel Bourel se transforme en réseau de franchise dès 1996.

En 2019, le groupe s'est installé dans une plateforme de plus de 4 000 m² et 500 m² de bureaux pour héberger près de 40 collaborateurs en charge de dynamiser le réseau.

Géographie 
Cavavin est l'un des réseaux leader dans le domaine des cavistes en France. Les magasins s'implantent en centre-ville, en périphérie des villes ou dans des centres commerciaux et visent aussi bien les grandes agglomérations que les petites villes de . L'enseigne possède plus de 160 magasins en France; elle est aussi implantée à l'étranger : à Sheffield et Hertford au Royaume-Uni, à Lausanne en Suisse, à Esch-Belval au Luxembourg, à Frameries en Belgique à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Brazzaville au Congo, à Casablanca au Maroc.

Description 
En 2019, 160 magasins sont franchisés sous l'enseigne Cavavin.

Données financières 
Michel Bourel et sa famille détiennent 80 % des parts de l’entreprise via la holding,  Pierre Guellier fils 5 % et à la famille Lurton, 15 %, grand nom des vins de Bordeaux.

En 2016, le chiffre d'affaires de l’enseigne est de près de 52 millions d’euros (+2,5 %, à périmètre constant).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Négociant en vin

Lien externe

Bibliographie 
 .

Entreprise du secteur de l'alimentation ayant son siège en France
Entreprise de la distribution ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège en Loire-Atlantique
Entreprise fondée en 1985
Entreprise de vins et spiritueux ayant son siège en France